Klado () ist der Familienname folgender Personen:

 Tatjana Nikolajewna Klado (1889–1972), russische Aerologin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Kladow
 Gladow